montes-clarensi – abitanti di Montes Claros de Goiás
montes-clarensi – abitanti di Montes Claros